Ослобођење Скопља може бити:
 Ослобођење Скопља (филм из 1981), ТВ филм из 1981
 Ослобођење Скопља (филм из 2016), филм из 2016
 Ослобођење Скопља (представа), позоришна представа Душана Јовановића